Die 1. Liga 1969/70 war die 36. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 9. August 1969 und endete am 21. Juni 1970.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1969/70 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1969
Fußballsaison 1969/70